Пурния:

 Пурния — город в индийском штате Бихар.
 Пурния — округ в индийском штате Бихар.